Omīdīyeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Omīdīyeh (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 
 Shahrestān-e Omīdīyeh, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar